Битката при Химера може да се отнася за някоя от 3-те последователни битки в хода на Сицилианските войни:
 Битка при Химера (480 пр.н.е.)
 Битка при Химера (409 пр.н.е.)
 Битка при Химера (310 пр.н.е.)

Химера